Turbellaria, les turbellariés, sont des vers plats qui ont des formes libres et parasites d'un seul hôte (poissons, tortues, amphibiens). Ils sont marins pour la plupart. L'organisme le plus connu est la planaire. C'est une classe paraphylétique qui regroupe de manière artificielle des ordres qui sont à la base de la phylogénie des Plathelminthes.

Description 

Ils ont un corps recouvert par un épithelium avec des cellules glandulaires, cellules à mucus c'est-à-dire lubrifiantes qui permettent le déplacement ou l'adhésion du ver.

Leur tube digestif est un simple sac dont les cellules de la paroi pratiquent une phagocytose et permettent ainsi une double digestion.

Leur appareil musculaire comprend deux musculatures, circulaire et longitudinale, permettant la locomotion. Certaines espèces sont capables de nager par ondulation. 

Le système nerveux est diffus et comporte deux nerfs longitudinaux régulant la locomotion.

La fonction excrétrice est constituée de protonéphridies.

La reproduction peut être :
 sexuée et hermaphrodite (pas d'autofécondation mais fécondation croisée; ils sont protandriques (mâle et puis femelle)) ;
 asexuée par régénération ou par scissiparité bilatérale.

Liste des ordres 

Les Acoela et les Nemertodermatida ont été exclues des Plathelminthes.

Vision phylogénétique

Références taxinomiques

Bibliographie 
 Paul Hallez, 1892 Morphogénie générale et affinités des Turbellariés. Travaux Mémoires des Facultés de Lille 2-9 pp. 1-29.

Liens externes 
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.7  Base de données

Notes et références 

Classe de protostomiens (nom scientifique)
Plathelminthe (nom scientifique)